'''Medalia de onoare se poate referi la:

 Medal of Honor - înaltă distincție militară a Statelor Unite ale Americii,
 Medalia de onoare (film) - film din 2009 regizat de Călin Peter Netzer

Referințe